Dangerous Woman (album), het derde muziekalbum van Ariana Grande
 Dangerous Woman (single), de titelsong van dit album

Zie ook 
 Dangerous Woman Tour, de concerttour naar aanleiding van de uitgave van het muziekalbum